ZKS Stal Rzeszów – wielosekcyjny klub sportowy
 Stal Rzeszów (akrobatyka)
 Stal Rzeszów (hokej na lodzie)
 Stal Rzeszów (piłka nożna)
 Stal Rzeszów (skoki do wody)
 Stal Rzeszów (zapasy)
 Stal Rzeszów (żużel)